Ben Badis peut faire référence à :
Abdelhamid Ben Badis (1889-1940), religieux et intellectuel algérien.
Ibn Badis (ou Ben Badis, anciennement El Haria), une commune de la wilaya de Constantine.
Ben Badis, une commune de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès.